maślak – rodzaj grzybów
 Maślak – skała wspinaczkowa w Zastudniu na Wyżynie Częstochowskiej
 Maślak – szczyt w Górach Kaczawskich